Dorfkirche Schönfeld steht für:

 Dorfkirche Schönfeld (Lübbenau/Spreewald) im devastierten Dorf Schönfeld bei Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Dorfkirche Schönfeld (Uckermark) in der Gemeinde Schönfeld, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Dorfkirche Schönfeld (bei Demmin) in der Gemeinde Schönfeld, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern